Анабель Медіна Гаррігес і Вірхінія Руано Паскуаль були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Івета Бенешова і Барбора Стрицова.

Бенешова і Стрицова виграли титул, перемігши у фіналі пару Петра Цетковська і Луціє Шафарова з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари 

  Анабель Медіна Гаррігес /  Вірхінія Руано Паскуаль (півфінал)
  Наталі Деші /  Саня Мірза  (1-ше коло)
  Марія Коритцева  /  Тетяна Перебийніс  (1-ше коло)
  Івета Бенешова /  Барбора Стрицова (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
Draw 

2008
Nordea Nordic Light Open